Новый рассвет (Новый Рассвет):
 Новый Рассвет — посёлок в Клинцовском районе Брянской области

 «Новый рассвет» — американский фильм 1937 года
 «Новый рассвет» — мексиканская 75-серийная мелодрама 1988 года